Lucienne Garcia peut désigner :
 Sophie Garel (née en 1942), animatrice de télévision française ;
 La môme Moineau (1908-1968), chanteuse française.

Personnalité utilisant un pseudonyme